

Sigle 
 Digital Micromirror Device – dispositivo usato nei videoproiettori
 Digital Multilayer Disk – disco ottico
 Distrofia muscolare di Duchenne – grave forma di distrofia muscolare

Codici 
 DMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Doomadgee Mission (Australia)